TBB steht für:
 TBB Trier, ehemaliger deutscher Basketball-Verein
 Telekom Baskets Bonn, deutscher Basketball-Verein
 Tennis Borussia Berlin, deutscher Sportverein
 2-Ethylhexyl-2,3,4,5-tetrabrombenzoat, Flammschutzmittel
 Threading Building Blocks, Programmbibliothek von Intel
 Thunersee-Beatenberg-Bahn, Standseilbahn im Berner Oberland
 Turmbergbahn, Standseilbahn in Karlsruhe
 Dong Tac Airport (IATA-Code), Flughafen von Tuy Hòa, Provinz Phú Yên, Vietnam

TBB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Main-Tauber-Kreis (für Tauberbischofsheim)

tbb steht für:
 Tapeba (Sprache) (ISO-639-3-Code), wohl ausgestorbene Sprache der Tapeba in Ceará, Brasilien

Abkürzung